Анатолий Иванович Ковинько (6 мая 1939, город Полтава Полтавской области) — советский партийный деятель. Депутат Верховного Совета УССР 10-12-го созывов. Член Ревизионной комиссии КПУ в 1986 — 1991 г. Председатель Ревизионной комиссии КПУ в декабре 1988-1990 г.

Биография 
Родился в семье служащего. В 1956 — 1961 г. — студент Полтавского инженерно-строительного института.

После окончания института, в 1961 — 1965 г. — мастер, прораб, старший прораб шахтостроительного управления города Тырныауз Кабардино-Балкарской АССР; мастер треста «Жилстрой», прораб треста «Кременчугпромжилстрой» Полтавской области.

в 1965 — 1973 г. — секретарь комитета ЛКСМУ треста «Кременчугпромжилстрой» Полтавской области; 1-й секретарь Кременчугского городского комитета ЛКСМУ; 2-й, 1-й секретарь Полтавского областного комитета ЛКСМУ.

В 1966 году вступил в КПСС.

В 1973 — 1975 г. — 2-й секретарь Киевского районного комитета КПУ города Полтавы. В 1975 — 1977 г. — председатель исполнительного комитета Киевского районного совета депутатов трудящихся города Полтавы. Окончил Заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1977 — 1980 г. — 1-й секретарь Комсомольского городского комитета КПУ Полтавской области.

В 1980 — 1981 г. — 1-й секретарь Полтавского городского комитета КПУ.

В 1981 — 1991 г. — 2-й секретарь Полтавского областного комитета КПУ.

С 1991 — заместитель по строительству председателя колхоза «Путь к коммунизму» (КСП «Плосковский») Решетиловского района Полтавской области. Затем работал начальником Управления организационной работы Главного управления государственной службы Украины.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Знак Почета
 медали

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Председатели Ревизионной комиссии КП Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Первые секретари Полтавского горкома КП Украины
Вторые секретари Полтавского обкома КП Украины
Первые секретари городских комитетов КП Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС